Backwards demo – album demo zespołu Coil
 Backwards – album zespołu Soft Machine